Scarlet's Walk — седьмой сольный студийный альбом американской певицы Тори Эймос, вышедший в 2002 году. 18-трековый концептуальный альбом детально описывает путешествия Скарлет, прототипа Эймос, а также жизнь Америки после событий 11 сентября (2001). Этот альбом был выпущен Эймос на Epic Records после её ухода с лейбла Atlantic Records.  Альбом дебютировал в США # 7 с продажами 107000 копий в первую неделю, и достиг золотого статуса RIAA через месяц после его релиза.

Об альбоме

Тематические исследования 
По мнению писателя Нила Геймана, «диск повествует об Америке — это история, это также путь, который начинается в Лос-Анджелесе. Пересекая страну, медленно направляется на восток Америки, где обрисовываются конкретные места и вещи: индейская история и порнография, девушка в самолете, которой не суждено вернуться в Нью-Йорк, Оливер Стоун и Эндрю Джексон, безумие и многое другое. И это не говоря уже о девушке по имени Скарлет, уставшей, грустной, надломленной, со стертыми в кровь ногами, которая скитается и странствует. Песня «Amber Waves» названа в честь героини Джулианны Мур в фильме «Ночи в стиле буги» (1997)».

Релиз и продвижение 
Для продвижения пластинки Тори открыла страницу «Scarlet's Web» на своем официальном сайте. Доступ к странице сайте есть только когда диск вставлен в CD-ROM. На странице Эймос опубликовала описания для всех песен с альбома.

Синглы и би-сайды

Синглы 
Первым синглом с альбома была песня радийного формата «A Sorta Fairytale» (выпущен в сентябре 2002 года), которая оказалась одним из наиболее успешных синглов Эймос, попав в американский чарт Adult Contemporary. Коммерческий сингл был выпущен в Великобритании с би-сайдом под названием «Operation Peter Pan», вдохновленная событиями Карибского кризиса 1962 года. Он стал последним коммерческим CD-синглом в карьере Эймос на сегодняшний день.

Второй сингл «Taxi Ride» стал некой данью уважения визажисту Кевину Эусоину, другу Эймос, скончавшемуся в мае 2002 года. Клип на песню был снят поклонниками Эймос, которая на своем сайте объявила конкурс на создание ролика. Песня попала в чарт Adult Contemporary в США. Третий сингл «Strange» был выпущен на радио с другой аранжировкой, которая ссылалась на кантри-музыку. Танцевальный ремикс Тимо Мааса на песню «Don't Make Me Come to Vegas» стал четвёртым синглом, что продолжило линию танцевальной музыки и её пребывания в чартах. Из последних трех синглов, только последний в США был выпущен на виниле.

Би-сайды 
Этот альбом, как и большинство альбомов Эймос, также известен своей коллекцией би-сайдов. Эймос записала множество песен, которые не попали в альбом, но были выпущены как би-сайды на синглах или исполнены вживую на концертах.

Песни 
«A Sorta Fairytale»

Тори писала о песне: «Я думаю, что есть место, момент, когда она [Скарлет] понимает, что люди приходят и уходят из её жизни. Иногда это происходит за день, иногда дольше. И все создают её существование. Вы не можете отделить место таких людей внутри себя - они образуют единую составляющую. Даже те, которых вы вроде правильно называете... Может поэтому нам не стоит на них так резко реагировать, потому что они в той или иной степени влияют на нас. В конце концов, хотя, вы знаете... это отношения с нашей личностью... мм... с нашей любовью к земле. За то, что, когда родственные души приходят и уходят, вы осознаете что вы никогда не одиноки, даже когда просто на вас та же обувь, которая некоторое время словно ваш спутник».

«Wampum prayer»

О песне Тори говорила: «Оказавшись на северо-западе, она (лирическая героиня альбома, Скарлет) слышит голоса тех, кто жил здесь. А здесь произошла трагедия апачей, их женщин и детей — они были зверски убиты. Она слышит пожилую женщину, сидящую у костра, поющую. Путевой напев (songline — аборигены верили, что, повторяя слова песни, можно ориентироваться на местности, идти дорогой «духов» (согласно мифологии — прародителей всего сущего в период Времени сновидений (Dreamtime), сотворения мира) направляет Скарлет, и она следует ему». Строчка песни Trail of Blood ссылает к «Дороге слёз» (Trail of Tears) — насильственному переселению американских индейцев из их родных земель на юго-востоке США на Индейскую территорию на западе в 40-х годах XIX в. Индейцы страдали от отсутствия крыши над головой, болезней и голода, многие умерли.

«I Can't See New York»

Героиня альбома, Скарлет, становится свидетельницей авиакатастрофы. По словам Тори Эймос, песня была написана в мае 2001, но неразрывно связана с событиями 11 сентября. В этот день певица была в Нью-Йорке. Повествование ведется от лица девушки, сидящей в самолете, который летит в здание Всемирного торгового центра. Она обращается к возлюбленному, который не увидит её в живых.

«Scarlet's Walk»

Песня повествует о возвращении Скарлет домой. «Эта песня похожа на возвращение домой для меня» - говорит сама Тори. «В этой песне девушка по имени Америка глядит на другую девушку, быть может, Англию или Францию, с противоположного берега. Ей любопытно, и она зовет их к себе. Но приехав, жильцы забирают у неё всё — мужа, дом, работу, и вот уже новый шериф наблюдает за ней».

Список композиций 

 Bonus DVD

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Тори Эймос
Альбомы альтернативного рока
Альбомы барокко-попа
Альбомы Epic Records
Концептуальные альбомы
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний